Загублені (або втрачені) медіа () ― медіа, які існували раніше, але були втрачені. Це може стосуватися:

 Втрачені твори мистецтва
 Втрачений фільм
 Втрачений літературний твір
 Втрачений телевізійний ефір